Аве́рченко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Аверченко Аркадій Тимофійович (* 1881 — † 1925) — російський письменник-сатирик і гуморист українського походження.
 Аверченко Василь Іванович (* 1917 — † 1967) — Герой Радянського Союзу, учасник Німецько-радянської війни
 Аверченко Віталій Петрович (* 1937) — український актор і режисер, заслужений діяч мистецтв УРСР, народний артист України.
 Аверченко Дарина Василівна (* 1983) — українська журналістка та сценарист.
 Аверченко Євген Миколайович (* 1982) — казахський футболіст.
 Аверченко Микола Іванович (* 1922 — † 1960) — Герой Радянського Союзу, учасник Німецько-радянської війни.
 Аверченко Сергій Миколайович (* 1965) — український політик.

Також 
 Оверченко